Le bordeaux-côtes-de-francs est un vin rouge français du vignoble de Bordeaux. Il bénéficiait d'une appellation d'origine contrôlée jusqu'à 2009 ; il s'agit désormais d'une dénomination géographique au sein de l'appellation côtes-de-bordeaux sous le nom de francs-côtes-de-bordeaux.

des propriétés en moyenne de  en agriculture raisonnée, bio et biodynamique.

Historique 

L’appellation des côtes de Francs a été reconnue en AOC par l’INAO en 1967. Elle faisait pourtant partie de la juridiction de Saint-Émilion avec des vins prestigieux classés en cru bourgeois et cru paysans au même titre que son appellation limitrophe Castillon. En 2008, en se mariant avec Blaye, Cadillac et Castillon, elle change de nom et s'appelle désormais Francs Côtes de Bordeaux.

Situation 
Située à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Bordeaux, c’est l’une des plus petites et la plus orientale du département. La plus petite appellation de Bordeaux avec ses approximativement  déclarés et une quarantaine de viticultrices et de viticulteurs produisant des vins rouges, blancs sec et liquoreux (même méthodes que Sauternes, Barsac et Monbazillac avec la pourriture noble (Botrytis cinerea).

Le climat océanique a le plus d'influence continentale de la région de Bordeaux, avec un dénivelé d’altitude de plus de , point culminant depuis la façade atlantique à l'Est de Libourne,  de Saint-Émilion et Pomerol entre les vallées de l'Isle et de la Dordogne.

Le vignoble couvre un potentiel de  répartis sur trois communes : Francs, Saint-Cibard et Tayac.

Géologie 
Son terroir se compose au sud de calcaire à astéries recouvert de molasses calcaires dites de « l’Agenais » et dans le reste de l’appellation de molasses calcaires dites « du Fronsadais ». Malgré son exposition à dominante est, il bénéficie d’un excellent ensoleillement, avec une faible pluviométrie. Les températures sont plus basses en hiver, plus élevées en été – 2 à 3° - que sur les terroirs d’alentours.

Encépagement 
Le vignoble est complanté en cépages divers. Pour les vins rouges, le merlot est majoritaire, comme dans l’ensemble du Libournais, et présente entre 50 et 60 %. Viennent ensuite le cabernet franc et le cabernet sauvignon représentant environ 40 à 50 % avec quelques parcelles de malbec et de cépages oubliés (par exemple dans les vignobles du château Clos Fontaine, château Le Puy et Cru Godard). En ce qui concerne les vins blancs, le sémillon domine avec 60 %, alors que la muscadelle et le sauvignon blanc complètent à égalité l’encépagement.

Production 
La production annuelle est en moyenne de :
 26000 hl -  bouteilles pour le Bordeaux Côtes de Francs rouge
 144 hl -  blles pour le Bordeaux Côtes de Francs blanc sec
 50 hl -  blles pour le Bordeaux Côte de Francs liquoreux

Nombre d'exploitants en directs :
41 propriétés, 2 caves coopératives
Principaux pays importateurs de Côtes de francs
Europe, États-Unis, Canada, Japon, Chine et Australie.

Viticulture et vinification 
Toute l’année durant, le viticulteur travaille sa vigne, s’occupe de son vin. Un bon vin se prépare d’abord dans la vigne : un raisin sain et mûr permettra d’élever un vin de bonne qualité. Le respect de l’environnement est le souci majeur de chaque vigneron. La lutte raisonnée ou biodynamique du vignoble, l’abandon du désherbage chimique systématique, une taille bien adaptée permettant la limitation des rendements, le traitement des effluents, sont autant d’éléments que les vignerons maîtrisent.

La vinification bordelaises traditionnelles (en barrique, inox ou béton selon les exploitations)

Producteurs 
Les quelques vins de référence de l'appellation :
 Château Le Puy
 Château Puyfromage
 Château Cru Godard
 Château Puyanché
 Ad Francos
 Château Moulin de Gueyraude
 Château Clos Fontaine (famille Thienpont)
 Château Puygueraud (famille Thienpont)
 Château Marsau (famille Chadronnier)
 Château Nardou

Références

Liens internes 
 Vignoble de Bordeaux 
 Vin rouge

Vignoble du Libournais
Côtes-de-francs
Vin AOC dans la Gironde